Березинський біосферний заповідник
 Березинський район
 Березинський сільський округ
 Березинський став

Березинський — прізвище. Відомі носії:
 Березинський Вадим Львович (1935—1980) — радянський фізик-теоретик.
 Березинський Володимир Володимирович (нар. 1986) — український громадський діяч, волонтер.
 Березинський Юрій-Мирослав (1912—1932) — визначний діяч ОУН.
Прізвища